Zehetner ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Zehetner (* 1949), österreichischer Jurist

 Josef Zehetner (1889–1965), österreichischer Beamter und Politiker
 Ludwig Zehetner (* 1939), deutscher Schriftsteller
 Nora Zehetner (* 1981), US-amerikanische Schauspielerin

Zehetner  ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Zehetner (Gemeinde Steinbach), Ortschaft und Katastralgemeinde von Steinbach an der Steyr, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich

Siehe auch:
 Zehentner